Lis kan som auktorsförkortning betyda:

 Barbara Lis
 Jerzy A. Lis

Robotskapade auktorsförkortningar